Альтхаус:
 Альтхаус, Аня (род. 1982) — немецкая гандболистка.
 Альтхаус, Дитер (род. 1958) — немецкий политик.
 Альтхаус, Катарина (род. 1996) — немецкая прыгунья с трамплина, чемпионка мира 2015 года в команде.
 Альтхаус, Пауль (1888—1966) — немецкий лютеранский теолог.